Marie Steinbauer ist der Name folgender Personen:

* Marie-Louise Steinbauer (* 1934), deutsche Journalistin und Moderatorin
 Marie Simone Steinbauer (* 1969), deutsche Schauspielerin